HMS Trafalgar, ha sido el nombre con el que han sido nombrados cinco buques de guerra de la Royal Navy británica, en memoria de la Batalla de Trafalgar:

 fue un navío de línea de primera clase, armado con  106 cañones, botado en 1820. Fue renombrado HMS Camperdown en 1825, y fue utilizado en servicios en puerto desde 1854, convirtiéndose en pontón para uso como almacenamiento de carbón desde 1857. Fue renombrado HMS Pitt en 1882 y fue vendido en 1906.
 fue un navío de línea al que se dotó de propulsión mediante hélice en 1859, y fue renombrado HMS Boscawen en 1873. fue vendido en 1906.
 fue un acorazado de cabeza de su clase botado en 1887 y vendido en 1911.
 fue un destructor de clase Battle botado en 1944 y vendido en 1970.
 es un submarino, cabeza de su clase botado en 1981 y dado de baja en 2009.

Nombres de buques británicos